Ku kan som auktorsförkortning betyda:

 Shin Ming Ku
 Tsue Chih Ku

Robotskapade auktorsförkortningar